Восток-1 — пилотируемый космический корабль.
 Восток-1 (антарктическая станция) — советская антарктическая станция.